Kolon steht für:

 Doppelpunkt, ein Schriftzeichen
 ein griechisches Satzzeichen, siehe Hochpunkt (Interpunktion)
 in der Rhetorik einen Satzteil oder eine Aussage, siehe Kolon (Rhetorik)
 in der Verslehre einen aus mehreren Versfüßen bestehenden Teil eines Verses, siehe Kolon (Verslehre)
 Grimmdarm, siehe Colon
 kurz für Kolonus, den Inhaber eines Bebauungsrechtes, siehe Kolonat (Recht)

Siehe auch:

 Colon (Begriffsklärung)
 Colón
 Colom
 Kolone, im römischen Recht die Bezeichnung für einen Landpächter, siehe Kolonat